Caroline Toutain (née Sylvie Duriez le  à Melun en Seine-et-Marne) est un auteur d'ouvrages pour adultes .

Biographie 
Caroline Toutain enseigne le français pendant deux ans à l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Elle effectue ensuite plusieurs séjours dans le Pacifique, et produit une thèse de doctorat en ethnohistoire sur la contribution mariste à l'histoire de Tonga, sous la codirection de Paul de Deckker (Université du Pacifique) et de Joël Bonnemaison (IRD). Elle vit et travaille actuellement à Toulouse, en France, où elle se consacre à l'écriture sur le thème du développement durable.

Outre ses différentes publications au nombre d'une dizaine, elle figure au nombre des participantes du festival Média nord-sud, à Genève, consacré en 2004 au pétrole et en 2006 aux dérèglements de la planète, en présence de son altesse le Prince Albert de Monaco, d'Helen MacArthur, de Mike Horn, d'Erik Orsenna. En 2005, elle répond aux questions de Michel Field dans l'émission écolographie.

Œuvre 
Ses ouvrages concernent des thèmes environnementaux : les catastrophes naturelles, le risque industriel, les marées noires, les dérèglements de la planète, etc.

Caroline Toutain tient son inspiration de l'environnement de ses séjours prolongés dans les îles du Pacifique et de l'Océan Indien.

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en mars 1963
Naissance à Melun
Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Femme de lettres française